

Patronymie

 Agnès Tilney (1477-1545) fut la seconde épouse de Thomas Howard, second Duc de Norfolk ;
 Colin Tilney (1933- ) est un claveciniste, pianofortiste et professeur britannique.

Personnages immaginaires 
 Tilney est le patronyme de la famille propriétaire de Northanger Abbey, le domaine qui donne son titre au roman de Jane Austen paru à titre posthume en 1818. Henry Tilney, second fils du général Tilney, est le protagoniste masculin principal.